Robert Collins (1924) – vogatore britannico
 Robert D. Collins (1928) – fisico e patologo statunitense
 Robert Frederick Collins (1931) – giudice statunitense
 Robert Collins (...) – tennista statunitense